podatek dochodowy od osób prawnych (ang. corporate income tax)
 centrum informacji turystycznej
 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi
 California Institute of Technology – uczelnia w Stanach Zjednoczonych
 Cork Institute of Technology – uczelnia w Irlandii